Chichester kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chichester (kommun), Québec,

Storbritannien 

 Chichester, stad, England, West Sussex, 
 Chichester District, ett distrikt i West Sussex, England

USA 

 Chichester, New Hampshire, New Hampshire, Merrimack County,

Andra 
 Chichester (efternamn) - ett engelskt efternamn

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar